Uramba är ett släkte av kräftdjur. Uramba ingår i familjen Porcellionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Uramba